Cascina Baraccone ima više značenja:
 Cascina Baraccone, Bergamo
 Cascina Baraccone, Torino